1-я Прняворская лёгкая пехотная бригада () — воинское формирование Армии Республики Сербской, участвовавшее в гражданской войне в Югославии на стороне сербов.

История 
Образована в 1992 году. Бригадой командовал полковник Владо Живкович. Через ряды бригады прошли в общей сложности 4063 человека, 216 из которых погибли в бою, а 27 числятся пропавшими без вести. Бригада приняла участие в 43 боях, крупнейшие потери она понесла в боях за Озрен. Бригада издавала свою газету «Борац».

Боевой путь 
В 1992 году бригада участвовала в операциях «Коридор» и «Врбас-92». В 1993 и 1994 годах обороняла восточные подходы к городу Добой. В июне 1994 года бригада отправила свой отдельный батальон «Волки из Вучияка» и части 2-го батальона на помощь гарнизону Озрена. Осенью 1995 года бригада участвовала в операциях «Вагань» и «Уна», по итогам последней ей удалось остановить продвижение хорватской армии.

См. также 
 Вооружённые силы Республики Сербской
 Легкопехотные бригады Войска Республики Сербской

Примечания

Литература 
 Санчанин, Недељко: Храниоци Ратника. Графомарк: Лакташи, 2008.

Бригады Войска Республики Сербской
Воинские части и формирования, созданные в 1992 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1995 году